Pulzus a verőereknek (artéria) a szívveréssel egyezően fellépő periodikus lüktetése
 Pulzus a Magyar Televízió könnyűzenei műsora 1980 és 1986 között
 Pulzus Folyóiratok címe Erdély több városában 1989 után